Elbing – miasto położone w hrabstwie Butler.

Miasta w stanie Kansas